Fikcyjne postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.
 Gothmog – przywódca Balrogów, postać z Silmarillionu
 Gothmog (komendant Morgulu) – postać z Powrotu króla